Il campionato di calcio di Prima Categoria 1965-1966 è massimo torneo dilettantistico italiano di quella stagione sportiva. A carattere regionale, fu il settimo con questo nome dopo la riforma voluta da Zauli del 1958.

Questi sono i gironi organizzati della regione Friuli-Venezia Giulia.

In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito (la F.I.G.C. in questa stagione non teneva conto della differenza reti, la utilizzava solo per il Settore Giovanile).
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale

Spareggi primo-posto e retrocessione

Verdetti finali 
 Sacilese (dopo spareggio) va alla finale per il titolo regionale contro la vincitrice del girone B.
 Spilimbergo (nonostante abbia vinto lo spareggio contro la Pro Osoppo), Sandanielese e Don Bosco retrocedono in Seconda Categoria.

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale

Spareggi retrocessione

Verdetti finali 
 Pro Cervignano va alla finale per il titolo regionale contro la vincitrice del girone A.
 Romana (dopo spareggio), Torriana e Ronchi retrocedono in Seconda Categoria.

Calendario

Finale per il titolo regionale 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.05.1966|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.05.1966

|-

La Pro Cervignano è Campione FVG 1965-1966 ma non rientra fra le 27 squadre (a giudizio della LND) che hanno il diritto di essere promosse in Serie D.

Note

Bibliografia 
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia